Calakmul se puede referir a:

Calakmul, zona arqueológica maya en el estado de Campeche, México.
Calakmul, municipio de Campeche, México.
Reserva de la biosfera de Calakmul, espacio natural protegido de Campeche, México.